Spotahome es una plataforma en línea que ofrece alquiler de pisos y habitaciones de media y larga estancia en 29 ciudades de Europa y Asia.

Historia 
La start-up fue fundada por los socios Bryan McEire (Costa Rica), Hugo Monteiro (Portugal), Bruno Bianchi (Argentina, Italia) y Alejandro Artacho (España), cuatro emprendedores del sector inmobiliario que decidieron crear una plataforma de alquiler no vacacional superior a 30 días, con servicios destinados a que el inquilino no necesite visitar la propiedad antes de alquilar. Fue lanzada el 5 de marzo de 2014, y en dos horas cerró su primer alquiler. 

Spotahome obtuvo el máximo galardón del South Summit 2016, al ser distinguido como Gran Ganador.

Inversión 
Después de varias rondas de inversión en 2015, que contaron con el apoyo de Howzat Partners (primeros inversores de Trivago), Passion Capital y business angels de Londres y Silicon Valley, en abril de 2016 Spotahome cerró su primera ronda Series A liderada por Seaya Ventures (inversores españoles en Cabify, Ticketea, Glovo) junto con antiguos inversores Passion Capital y Howzat Partners y business angels como Apostolos Apostolakis, Tim Hart, Modara Technologies y Samos Investments.
 
Inversores actuales: Passion Capital, Seaya Ventures, Howzat Partners, Charlotte Street Capital, Samos Investments, Modara Technologies, Apostolos Apostolakis, Tim Hart y Gabe Leupin.

Características 
 Cuando un propietario decide poner en alquiler un inmueble, una persona del equipo visita la propiedad para obtener fotografías, vídeos, planos y todo dato relevante.
 La tarifa de cancelación por cualquier motivo correrá a cargo del arrendatario. El arrendador está exento de pagos en cualquier caso. Esto incluye las deficiencias legales de la propiedad.
 El inquilino busca la propiedad de su interés, realiza la reserva en línea y abona el primer mes de alquiler más una comisión por adelantado.
 El propietario recibe la solicitud de reserva, que incluye toda la información relevante sobre el interesado, y tiene 48 horas para aceptar o rechazar la solicitud. Si acepta, la plataforma abona al propietario el primer mes de alquiler, menos una comisión de entre el 3 y el 6 %.
Spotahome ofrece propiedades en los siguientes países y ciudades: España (Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia, Granada, Sevilla), Bélgica (Bruselas), Reino Unido (Londres), Italia (Roma, Milán, Florencia, Bolonia, Turín), Francia ( París, Lyon), Irlanda (Dublin), Emiratos Árabes Unidos (Dubái), Alemania( Berlín), Austria (Viena), Polonia ( Varsovia, Cracovia, Gdansk, Lodz y Breslavia), Turquía (Estambul). Tiene más de 200 empleados y más de 45.000 propiedades registradas para alquiler.

La web está disponible en seis idiomas: inglés, español, italiano, francés, alemán y portugués. 

Spotahome es miembro de la European Tech Alliance, de EUColab (Foro Europeo de la Economía Colaborativa) y de la Asociación Española de Startups.

Situación de la competencia 
Include anuncios clasificados como OLX, portales inmobiliarios, portales nacionales de propiedades, portales Erasmus, portales de pisos compartidos y hoteles que ofrecen estancias de larga duración. Páginas web de vacaciones como Airbnb, Only-apartments y Wimdu ofrecen alternativas a los alojamientos tradicionales y permiten que la gente alquile pisos privados, pero se centran principalmente en estancias cortas. Hay varios miembros de competencia directa que han aparecido en el mercado del alojamiento para estudiantes internacionales como  Nestpick, Buscoresi, Spotahome, Uniscopio, Erasmus Play, ErasmusInn, BeRoomers, HappyCasa, y HousingAnywhere.

Referencias

Enlaces externos 

Web oficial Spotahome
Entrevista a Alejandro Artacho, CEO y cofundador de Spotahome

Empresas de Internet
Empresas fundadas en 2014
Sitios web
Empresas con sede en Madrid